Pietrasze ist ein Ortsname:
 Pietrasze (Gołdap), Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Gołdap, Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietrasze (Świętajno), Ortsteil der Landgemeinde Świętajno, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietrasze (Wydminy), Dorf der Landgemeinde Wydminy, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Pietraszki